Михаэль Краус
 Краус, Михаэль (род. 1945—1978) — германский художник.
  (род. 1955) — германский пловец, бронзовый призёр Олимпийских игр в Монреале 1976 года.
  (род. 1957) — австрийский оперный певец (баритон).
 Краус, Михаэль (род. 1972) — германский теннисист.
 Краус, Михаэль (род. 1983) — германский гандболист, центральный защитник.
 См. также 
  (род. 1983) — германский фистболист.
 Краус, Майкл
 Краусс, Майкл